Молдавская митрополия — метрополия Константинопольского Патриархата, существовавшая на территории Молдавского княжества с 1387–1388 по 13 декабря 1863 года. 
 Молдавская и Буковинская митрополия Румынской православной церкви в Румынии
 Православная церковь Молдовы (Кишинёвско-Молдавская митрополия) Русской православной церкви в Молдавии

См. также 
 Бессарабская митрополия Румынской православной церкви в Молдавии